Villepreux hat folgende Bedeutungen:

 Villepreux, französische Gemeinde

Villepreux ist der Familienname von:

 Jeanne Villepreux-Power (1794–1871), französische Meeresbiologin und Schneiderin
 Pierre Villepreux (* 1943), französischer Rugby-Union-Spieler